Le nom Ian a été utilisé plusieurs fois pour désigner des cyclones tropicaux.

Atlantique nord 
 la tempête tropicale Ian en 2016 ;
 l'ouragan Ian en 2022 de catégorie 4 qui a dévasté le sud-est des États-Unis.

Océan Indien sud-est 
 le cyclone Ian en 1982 ;
 le cyclone Ian en 1997.

Océan Pacifique nord-ouest 
 le typhon Ian en 1987 ;
 le cyclone Ian en 1996.

Océan Pacifique sud 
 le cyclone Ian en 1992 ;
 le cyclone Ian en 2014.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme